Otto Magnus (von) Stackelberg kan avse bland andra:

* Otto Magnus Stackelberg (1736–1800), rysk diplomat
 Otto Magnus Stackelberg (1786–1837), rysk arkeolog